bitwa pod Cassel (1071)
 bitwa pod Cassel (1328)
 bitwa pod Cassel (1677)